Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego (w likwidacji)  – niepaństwowa uczelnia utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1993.
Mieści się przy ul. Kościuszki 47 A w Suwałkach.

Szkoła znajduje się w stanie likwidacji oraz zostały jej cofnięte uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia.

Przypisy 

Uczelnie w Suwałkach